Das Apia International Sydney 2013 war die 121. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 6. bis zum 11. Januar 2013 statt.

Gleichzeitig fand auch in Sydney ein ATP-Turnier der Herren statt, das zur ATP World Tour 2013 zählt.

Ein weiteres Damen-Turnier in Hobart als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2013 fand ebenfalls zur gleichen Zeit vom 6. bis zum 13. Januar 2013 statt.

Im Einzel gewann Agnieszka Radwańska, ihr zweites Turnier bereits in diesem Jahr, gegen Dominika Cibulková mit 6:0 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Nadja Petrowa / Katarina Srebotnik gegen Sara Errani / Roberta Vinci mit 6:3 und 6:4.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2013 fand vom 4. bis zum 6. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Sydney